Le terme Lerole et Lerolle constituent un même patronyme de famille d’origine française.

Jack Lerole, chanteur Sud-Africain et « penny shistle player ».
Tshepo Lerole, membre d’un groupe musical Kwela en Afrique du Sud.

Patronymes
Jean Lerolle, (1873-1962), était un homme politique français. Fils de Paul.
Henry Lerolle, (1848-1929), était un peintre et collectionneur français.
Paul Lerolle, (1846-1912), était un homme politique français. Frère d'Henry et père de Jean.

Toponymie
 La rue Paul-et-Jean-Lerolle est une voie du  arrondissement de Paris, en France.
Lac Lerole, plan d’eau de Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière Lerole, un affluent de la rivière Savane, coulant dans Mont-Valin, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Ruisseau, cours d’eau de Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Bibliographie 
 Dominique Bona, Deux sœurs : Yvonne et Christine Rouart, muses de l'impressionnisme, Grasset, 2012

Lerolle